Gian Giacomo Migone – accademico, politico e storico italiano
Giuseppe Migone – arcivescovo cattolico italiano
Paolo Migone – comico e cabarettista italiano
Paolo Migone – psicoanalista italiano
Rodrigo Migone – calciatore argentino